Соревнования женщин в плавании на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года прошли 3 и 4 августа в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 10:56 по местному времени (UTC+3), а финал — 4 августа в 18:05.

Кэти Ледеки стала первой на этой дистанции на втором чемпионате мира подряд. Ледеки установила мировой рекорд в предварительном заплыве, а затем превысила его в финале. Богларка Капаш завоевала свою первую в карьере медаль на чемпионатах мира.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылка 
 Результаты — страницы 48—52,76,77

1500 м, вольный стиль, женщины